Truce (englisch für Waffenstillstand) ist:
 Truce (Band), britische Band
 Truce (Film), US-amerikanisches Westerndrama von Matthew Marconi (2005)
 Truce (Texas), Ort im Jack County, Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Druce